Отдалённый — название населённых пунктов в России:
 Отдалённый — посёлок в Усть-Пристанском районе Алтайского края.
 Отдалённый — посёлок в Апшеронском районе Краснодарского края.